Наследие Юпитера ():

 «Наследие Юпитера» — серия комиксов.
 «Наследие Юпитера» — сериал.